Valete (carta de baralho)
Valete (empregado)
Valete de roupas
Valete (rapper) (Keidje Torres Lima, 1981) - rapper português.
Rodrigo Fernandes Valete (1978) - futebolista brasileiro.

Ver também
 Valeta (desambiguação)

Desambiguação